Groß Tinz ist der Name folgender Orte:
* Groß Tinz an der Lohe im Landkreis Breslau, heute Tyniec nad Ślęzą, Polen
 Groß Tinz im Landkreis Liegnitz, heute Tyniec Legnicki, Polen